#Descubre Rusia () es una serie de concursos en la Wikipedia en ruso organizados por la Asociación de Ciudadanos Honorarios y la fundación Wikimedia RU desde 2013. El proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara Cívica de la Federación Rusa. A partir de marzo de 2019, 276 personas participaron en los concursos: crearon y ampliaron más de 18,700 artículos de Wikipedia. En diciembre de 2018, "Descubre Rusia" se convirtió en el ganador del concurso de toda Rusia Voluntario ruso como un proyecto educativo.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Competiciones académicas
Cultura de Rusia
Competiciones intelectuales